Стеностефанус () — род цветковых растений семейства . По данным сайта The Plant List род насчитывает 26 видов.

Избранные виды 
 Stenostephanus asplundii
 Stenostephanus blepharorachis
 Stenostephanus harlingii
 Stenostephanus laxus
 Stenostephanus lugonis
 Stenostephanus luteynii

Примечания 

Акантовые